Toto je seznam obcí v departementu Horní Savojsko ve Francii, jichž je celkem 294:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Horní Savojsko